

Nom commun masculin 
 Barde (féminin bardesse) est un mot lié à la culture celtique :
 un barde, dans l'Antiquité, est un fonctionnaire d'un système bardique, spécialisé dans l'administration, l'éducation, les lois, arts et lettres ; dans tout ce qui touche à la mémoire, à la culture, la justice, la science et la poésie (littéralement : autorité laïque ; auteur des Lays, lay-is).
 tardivement et par extension, le mot barde est employé comme synonyme de poète ou chanteur d'expression bretonne (barz), galloise (bardd). Dans les langues gaéliques modernes, un barde (bàrd) ou une bardesse (bana-bhàrd) est une personne qui compose de la poésie, la déclame ou la met en musique, le plus souvent à la harpe (clàrsach). Les mots gaéliques sont dérivés du vieil irlandais et s'apparentent au gaulois bardos et au grec frázw. Chaque année, le Mòd écossais décerne un prix au meilleur barde ou à la meilleure bardesse de la compétition.

 En littérature anglaise, barde est le surnom donné à plusieurs poètes, même s'ils ont écrit en anglais ; le « Barde d'Avon », ou le « Barde immortel » ou simplement « le Barde », est William Shakespeare.  Robert Burns est aussi appelé Barde d'Ayrshire ou Le Barde d'Écosse.

 En URSS, un barde était un auteur-compositeur-interprète ; parmi les plus célèbres, on peut mentionner Vladimir Vyssotski et Boulat Okoudjava ou encore Alexander Rosenbaum. Ce terme est toujours utilisé dans la Russie actuelle et en Tchétchénie où a vécu Liza Oumarova aujourd'hui réfugiée en Finlande.

 Un barde, dans les jeux de rôles, est souvent un métier (ou classe) accessible aux joueurs (par exemple dans Dungeons & Dragons). Le barde dans les jeux de rôle est généralement un "support", c'est-à-dire un personnage conçu comme aide de groupe. Il se distingue par ses chants capables d'apporter des bonus à ses compagnons et des malus aux ennemis. Évoluant en équipement léger (tissu, cuir, instrument de musique, dague), il compense sa constitution fragile par une capacité à esquiver les coups et par son éloquence séductrice. Vivacité d'esprit, débrouillardise, charme et persuasion font du barde un personnage qui peut faire la différence dans un groupe.

Nom commun féminin 
 Une barde est une fine tranche de lard dont on enveloppe les pièces de viande, le gibier, la volaille qu'on veut rôtir. Elle enveloppe par exemple les tournedos avant la cuisson.
 Une barde est une protection métallique pour les chevaux, surtout utilisée chez les Allemands (germaniques) du  au , disparaissant chez les Reîtres (bardes d’encolure, camail de mailles, barde de croupe, flançois, brides armée).

Nom propre 
 Barde, un groupe québécois de musique traditionnelle.
 Barde ou Bard, personnage du roman Le Hobbit de

Patronyme 

 Aimé Bardes, rugbyman français des années 1930
 André Barde (1874-1945) est un librettiste et dramaturge français.
 Konrad Barde (1897-1945) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Roger Barde (1922-2007) est un arbitre français de football.

Toponyme 
 Barde, une zone de gouvernement local de l'État de Yobe au Nigeria

Notes et références

Voir aussi 

 Bardisme, la culture des bardes, l'ensemble de leurs mythes et traditions.

Culture gaélique
Homonymie
Homonymie de patronyme